

Cinema 
 I visitatori (The Visitors) – film del 1972 diretto da Elia Kazan.
 I visitatori (Les visiteurs) – film del 1993 diretto da Jean-Marie Poiré.
 I visitatori 2 - Ritorno al passato (Les Couloirs du temps: Les visiteurs 2) – film del 1998 diretto da Jean-Marie Poiré.
 I visitatori - Alla conquista dell'America (Just Visiting / Les Visiteurs en Amérique) – film del 2001 diretto da Jean-Marie Poiré.
 I visitatori 3 - Liberté, egalité, fraternité (Les Visiteurs : La Révolution) – film del 2016 diretto da Jean-Marie Poiré.

Letteratura 
 I visitatori (The Visitors) – romanzo di Clifford D. Simak del 1980.

Televisione 
 I visitatori (Les visiteurs) – miniserie televisiva francese del 1980 diretta da Michel Wyn.